Микрорайоны города Жуковка Брянской области.

Северный 
Молодой микрорайон частной жилой застройки на севере города. Планировалось первоначально на это место перенести из города Новозыбков опытное хозяйство «Волна революции», но в связи с распадом СССР эти планы не были реализованы.

К микрорайону проложен автобусный маршрут. Действует несколько магазинов. Неподалёку река Ветьма впадает в Десну.

Микрорайон А 
Район многоэтажной жилой застройки в центре города, окружает школу № 1 и д\с «Солнышко». Перед школой планируется построить новый жилой многоквартирный дом. Микрорайон имеет удачное расположение — рядом рынок, администрация города, парк, стадион местной команды «Зенит», городская баня, крупные магазины и торговые центры. Сам микрорайон отличается низким уровнем благоустройства — дворы жилых домов находятся в нелучшем состоянии.

Микрорайон обрамлен четырьмя центральными улицами — Почтовой,Заводским проездом,Лесной, Калинина.

Микрорайон В 
Район многоэтажной жилой застройки несколько в стороне от центра города, окружает школу № 3 и д\с «Аленушка». Печально известен обилием стихийных свалок бытового мусора. Конкурсные соцпроекты благоустройства микрорайона неоднократно разрабатывались, однако не осуществлялись. Обрамлён улицами Калинина, Карла Маркса, Строителей, пер. Мальцева.

Микрорайон С 
Район многоэтажной жилой застройки в залинейной части города рядом с вокзалом, окружает школу № 2 и д\с «Родничок». Наиболее активно благоустраивается: заасфальтированы центральная улица района — К.Либкнехта, двор дома № 2. Территория второй школы в 2007 году была признана самой благоустроенной, за что школа получила грант. Расположение района очень удобно — район довольно тихий и спокойный, рядом вокзал, больница, магазины. Достопримечательность — дом № 2, на стене которого изображен огромный лось.

Построен новый многоэтажный жилой дом в Первомайском переулке.

Болото 
Название район получил из-за протекающего по нему ручья, впадающего в Десну. Находится в юго-западной части города от ул Больничной до железной дороги на Клетню. Несмотря на неприятное название, район полон живописными местами, особенно в районе лагерей отдыха «Ёлочка» и «Деснянка» . Застроен исключительно одноэтажными домами частного сектора, окружает профессиональное училище ПУ-33. На данный момент лагерь отдыха «Ёлочка» не функционирует.

Официального названия не имеет.

Жуко́вка 
В старом названии города ударение падало на второй слог: Жуко́вка. Так сейчас называется район на северо-западе города. Первые в городе дома были построены именно здесь.

Центральная улица района — ул. Чапаева. На ней находится хлебозавод. Ещё одна улица — Краснослободская — названа в честь деревни Красная Слобода, которая потом была присоединена к Жуковке. Так же в этом районе города находится стадион «Лесная поляна».

Латыши 
Микрорайон имеет неопределённый статус. С одной стороны, это все ещё отдельный населённый пункт. В то же время административно относится в Жуковскому городскому поселению, маршрут городского автобуса пролегает через Латыши, а дети учатся в городских школах. Существует проблема полного присоединения к Жуковке. Дело в том, что улицы в Латышах имеют названия, аналогичные жуковским, и присоединение к городу вызовет путаницу в адресном хозяйстве.

Застройка в основном частная жилая, за исключением нескольких типовых многоквартирных домов.

Жуковка